PSK (criptografia) — técnica usada na transmissão de dados em telecomunicações
PSK (criptografia) — técnica de configuração de chaves criptográficas
Polissacarídeo-K — substância usada no tratamento do cancro

Desambiguações de ciências